Istres Football Club é uma agremiação esportiva francesa, fundada em 1920, e sediada na cidade de Istres, na região da Provença-Alpes-Costa Azul. Atualmente disputa o National 3, equivalente à quinta divisão do futebol francês.

História
Os triunfos do clube consistem em 4 copas da Provença, em 1933, 1982, 1987 e 1989, além de 2 DH Méditerranée, em 1982 e 1990.

A equipe foi criada em 1920 por Édouard Guizonnier como Istréenne SS. Em 1969, o SS Istréenne se uniu ao mais conhecido clube esportivo Istres Sport, que optou por manter o distintivo do Istréenne com as cores púrpura e negro.

Em 1977, tiveram o comando do jovem empreendedor Michel Aviet (presidente), e o ex-goleiro iugoslavo Georges Korac, manager da equipe. Durante o período de Aviet e Korac, o clube avançou das baixas divisões regionais francesas em direção ao segundo módulo.

Em 2004, o clube chegou à primeira divisão, mas na temporada 2004-05 se classificou na última posição, retornando, consequentemente, à segunda divisão na temporada seguinte.

Na temporada 2008-09, o Istres amargou o rebaixamento ao Championnat National (terceira divisão), retornando já em 2010.

Estádio
A equipe do Istres sedia as partidas como mandante no Stade Parsemain, que possui capacidade para abrigar 17 mil espectadores.

Uniformes
 Uniforme titular: Camisa púrpura com uma faixa horizontal bipartida em preto e branco e com detalhes brancos e pretos, calção preto e meias brancas;
 Uniforme reserva: Camisa branca com uma faixa bipartida em púrpura e preto e detalhes nas mesmas cores, calção branco e meias púrpuras;
 Terceiro uniforme: Camisa amarela com uuma faixa bipartida em roxo e púrpura e detalhes na primeira cor, calção amarelo e meias amarelas.

Títulos 
 Campeão da França de Futebol Nacional: 2008-2009
 Campeão da divisão 4 Grupo H: 1984
 Campeão do DH Méditerranée: 1982 e 1990
 Campeão de DHR Méditerranée: 1981 e 1989
 Campeão PHA Provença: 1980 e 1988
 Campeão PHB Provença: 1987
 Vencedor da Copa da Provença: 1933, 1982, 1987, 1989, 1992 e 1993

Ligações externas 

 
Fundações na França em 1920
Clubes de futebol fundados em 1920